The Child – film del 1954 diretto da James Mason
 La casa degli zombi (The Child) – film del 1977 diretto da Robert Voskanian